Bassila peut désigner :

Toponymie

L'arrondissement de Bassila
 La commune de Bassila

Patronyme 
 Christian Bassila est un ancien joueur de football français.

Notes et références